60 gags de Boule et Bill est le titre de chacun des six premiers albums de la série de bande dessinée Boule et Bill de Jean Roba.
 Le premier album date de 1962 ;
 le deuxième de 1964 ;
 le troisième de 1966 ;
 le quatrième de 1967 ;
 le cinquième de 1969 ;
 le sixième de 1970.